Colliander ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Colliander (* 1978), schwedischer Boxer
 Ina Colliander (1905–1985), finnische Künstlerin
James Colliander (* 1967), US-amerikanischer Mathematiker
 Niklas Colliander (* 1985), finnischer Skilangläufer
 Otto Immanuel Colliander (1848–1924), finnischer Bischof
 Rafael Colliander (1878–1938), finnischer Politiker und Journalist
 Sven Colliander (1890–1961), schwedischer Dressurreiter 
 Tito Colliander (1904–1989), finnischer schwedischsprachiger Schriftsteller